Columba van Iona, een Ierse heilige
Columba van Sens, een Franse martelares en heilige
Columba van Terryglass, een Iers heilige